De Europese kampioenschappen 2022 werden van 11 tot en met 21 augustus 2022 gehouden in München, Duitsland. Dit was de tweede editie van de Europese kampioenschappen, een multisportevenement dat elke vier jaar wordt georganiseerd en dat in 2022 de bestaande Europese kampioenschappen van negen sporten van het Europese continent samenbracht. In dezelfde periode vond ook het EK zwemmen plaats in Rome, maar dat maakte in tegenstelling tot de vorige editie geen deel uit van het multisportevenement.

Het was het grootste evenement in het Olympiapark van München sinds de Olympische Zomerspelen van 1972.

Kampioenschappen 
 De European Athletic Association (EAA) organiseert de Europese kampioenschappen atletiek.
 De Confédération Européenne de Volleyball (CEV) organiseert de Europese kampioenschappen beachvolleybal.
 European Gymnastics organiseert de Europese kampioenschappen turnen.
 De European Canoe Association (ECA) organiseert de Europese kampioenschappen kanosprint.
 De World Rowing Federation (WR/FISA) organiseert de Europese kampioenschappen roeien.
 De International Federation of Sport Climbing (IFSC) organiseert de Europese kampioenschappen sportklimmen.
 De European Table Tennis Union (ETTU) organiseert de Europese kampioenschappen tafeltennis.
 De International Triathlon Union (ITU) organiseert de Europese kampioenschappen triatlon
 De Union Européenne de Cyclisme (UEC) organiseert de Europese kampioenschappen wielrennen.

Wedstrijdschema 
Het wedstrijdschema was als volgt:

Alle tijden zijn Midden-Europese Zomertijd (UTC+2)

Medaillespiegel 

Bron: Munich 2022

Organisatie

Financiën 
Het budget voor het multi-EK bedroeg 130 miljoen euro. Het grootste deel ter hoogte van ongeveer 100 miljoen euro werd gefinancierd door de publieke instanties, de Stadt München (33,2 miljoen), de deelstaat Beieren (33,2 miljoen) en het Bundesministerium des Innern und für Heimat (Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken; 33,2 miljoen).

Sponsoren